De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2017 vonden plaats op 4 en 5 maart in Hamar te Noorwegen. Het was de elfde keer dat het WK in Hamar plaatsvond. Voor de mannen was het de 111e keer dat het toernooi werd gehouden en voor de vrouwen de 75e keer. Het was de derde keer dat de WK allround ná de WK afstanden gereden werd.

De titelhouders waren de Nederlander Sven Kramer bij de mannen en Martina Sáblíková bij de vrouwen in Berlijn, Duitsland.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2016 in Berlijn. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Berlijn eind januari.

Afstandspodia

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2016 in Berlijn. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Berlijn eind januari.

Afstandspodia

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

2017
Langebaanschaatsen in 2017
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 2017